Tóba (): vajdasági település
 Toba-tó
 Toba (Japán), város Mie prefektúrában (Japán)
 Toba (folyami naszád), japán folyami naszád